Лемберанский, Алиш Джамиль оглы (азерб. Əliş Cəmil oğlu Ləmbəranskiy; 1914—1999) — советский и азербайджанский государственный деятель.
 Лемберанский, Джамиль-бек (азерб. Cəmil Lənbəranski, 1884, Лянбяран, Российская Империя — 1959, Баку, СССР) — азербайджанский общественный и государственный деятель.